Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Ewert – polski geograf
 Aleksiej Ewert – rosyjski dowódca wojskowy
 Fritz Ewert – niemiecki piłkarz
 Miltiadis Ewert – grecki polityk i ekonomista
 Walentina Ewert – radziecka lekkoatletka